Квителашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Квителашвили, Морис Михайлович (род. 1995) — грузинский, ранее российский фигурист, выступающий в одиночном катании.
 Квителашвили, Темур Павлович (род. 1960) — грузинский гитарист в жанре фьюжн.